

Personen

Kunst en cultuur 
 Anthony Mertens (1946 - 2009), Nederlands literatuurcriticus
 Charles Mertens (1865 - 1919), Belgisch kunstenaar 
 Frans Mertens (1908 - 1993), Vlaams kunstenaar 
 Franz Mertens (musicus) (1912 - 2001), Belgisch musicus
 Hardy Mertens (1960), Nederlands componist en dirigent
 Hermann Friedrich Mertens (1885 - 1960), Nederlands architect
 Jan Mertens de Jongere (†ca. 1527), Vlaams schilder
 Karina Mertens (1973), Vlaams actrice
 Linda Mertens (1978), zangeres van Milk Inc. 
 Maarten Mertens (1981), Vlaams acteur
 Pierre Mertens (1939), Belgisch Franstalig schrijver
 Theo Mertens (1932 - 2003), jazztrompettist
 Willy Mertens (1920 - 1957), Vlaams cartoonist
 Wim Mertens (1953), Belgisch componist

Sport 
 Dries Mertens (1987), Belgisch profvoetballer
 Elise Mertens (1995), Belgische tennisster
 Gregory Mertens (1991 - 2015), Belgisch voetballer
 Jan Mertens (1904 - 1964), Belgisch wielrenner
 Jef Mertens (1926 - 2004), Nederlands voetballer
 Pieter Mertens (1980), Belgisch wielrenner
 Raymond Mertens (1933), Belgisch voetbalspeler en -coach
 Stéphane Mertens (1959), Belgisch motorracer
 Theo Mertens (wielrenner), Belgisch wielrenner 
 Tim Mertens (1986), Belgisch wielrenner
 Yannick Mertens (1988), Belgisch tennisser

Politiek en maatschappij 
 Chel Mertens (1939 - 2019), Nederlands politicus
 Gérard (Sjra) Mertens (1918 - 2018), Nederlands politicus en bestuurder
 Heinrich Mertens (1906 - 1968), Duits politicus
 Henri Mertens (1851 - 1920), Belgisch katholiek politicus
 Jan Mertens (1916 - 2000), Nederlands vakbondsman
 Josse Mertens de Wilmars (1912 - 2002), Belgisch jurist 
 Marleen Mertens (1960), burgemeester van Grimbergen
 Peter Mertens (1969), Belgisch politicus en auteur

Wetenschap 
 Franz Mertens (1840 - 1927), Duits wiskundige
 Franz Carl Mertens, Duits plantkundige
 Jacques Mertens (1936), Belgisch historicus
 Robert Mertens, Duits dierkundige

Fictieve personages 
 Maaike Mertens, personage uit Thuis

Families 
 geslacht Mertens (adel), negentiende-eeuwse adel

Plaatsen 
 Mertens, plaats in de Verenigde Staten